WKI steht für:
 Wilhelm-Klauditz-Institut, siehe Fraunhofer-Institut für Holzforschung
 Das Wohltemperierte Klavier Teil I (gängige Abkürzung)
 Erster Weltkrieg (häufige Abkürzung im Deutschen)
 Hwange Town Airport (IATA-Code), Flugplatz von Hwange (Simbabwe), Simbabwe

Siehe auch:
 WK1
 WKII

Abkürzung